Opatská zahrada ve všeobecnosti sloužila jako reprezentativní zahrada pro opata a jeho hosty.

Mezi historicky doložené nebo dochované opatské zahrady v Česku patří:
 Opatská zahrada (klášter Osek) – zahrada kláštera Osek
 Opatská zahrada (Strahovský klášter) – zahrada Strahovského kláštera
 Opatská zahrada (Velehradský klášter) – zahrada Velehradského kláštera
 Opatská zahrada (Vyšebrodský klášter) – zahrada Vyšebrodského kláštera
 Opatská zahrada (klášter Zlatá Koruna) – zahrada kláštera Zlatá Koruna